Patrik Carnbäck (né le  à Göteborg en Suède) est un ancien joueur de hockey sur glace professionnel suédois.

Carrière de joueur
En 1986, il attaque sa carrière avec le Frölunda HC en Elitserien. Il a été choisi au sixième tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1988 en tant que  par les Canadiens de Montréal avec qui il dispute ses premiers matchs en Ligue nationale de hockey en 1992. En 1997, il revient dans son club formateur. Il arrête sa carrière en 2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987
| Västra Frölunda HC
| Allsvenskan
| 10
| 3
| 1
| 4
| 14
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| 1987-1988
| Västra Frölunda HC
| Allsvenskan
| 33
| 16
| 19
| 35
| 24
| 11
| 4
| 5
| 9
| 8
|- 
| 1988-1989
| Västra Frölunda HC
| Allsvenskan
| 28
| 18
| 19
| 37
| 22
| 11
| 8
| 5
| 13
| 10
|- 
| 1989-1990
| Västra Frölunda HC
| Elitserien
| 40
| 26
| 27
| 53
| 34
| -
| -
| -
| -
| -
|- 
| 1990-1991
| Västra Frölunda HC
| Elitserien
| 22
| 10
| 8
| 18
| 46
| -
| -
| -
| -
| -
|- 
| 1990-91
| Västra Frölunda HC
| Allsvenskan
| 18
| 11
| 14
| 25
| 14
| 10
| 4
| 10
| 14
| 10
|- 
| 1991-1992
| Västra Frölunda HC
| Elitserien
| 33
| 17
| 24
| 41
| 32
| 3
| 1
| 5
| 6
| 20
|- 
| 1992-1993
| Canadiens de Frédéricton
| LAH
| 45
| 20
| 37
| 57
| 45
| 5
| 0
| 3
| 3
| 14
|- 
| 1992-1993
| Canadiens de Montréal
| LNH
| 6
| 0
| 0
| 0
| 2
| -
| -
| -
| -
| -
|- 
| 1993-1994
| Mighty Ducks d’Anaheim
| LNH
| 73
| 12
| 11
| 23
| 54
| -
| -
| -
| -
| -
|- 
| 1994-1995
| Västra Frölunda HC
| Elitserien
| 13
| 2
| 6
| 8
| 20
| -
| -
| -
| -
| -
|- 
| 1994-1995
| Mighty Ducks d’Anaheim
| LNH
| 41
| 6
| 15
| 21
| 32
| -
| -
| -
| -
| -
|- 
| 1995-1996
| Kölner Haie
| DEL
| 5
| 1
| 6
| 7
| 2
| -
| -
| -
| -
| -
|- 
| 1995-1996
| Mighty Ducks d’Anaheim
| LNH
| 34
| 6
| 12
| 18
| 34
| -
| -
| -
| -
| -
|- 
| 1996-1997
| Kölner Haie
| DEL
| 45
| 20
| 41
| 61
| 72
| -
| -
| -
| -
| -
|- 
| 1997-1998
| Västra Frölunda HC
| Elitserien
| 44
| 8
| 17
| 25
| 38
| 6
| 3
| 3
| 6
| 6
|- 
| 1998-1999
| Västra Frölunda HC
| Elitserien
| 50
| 19
| 28
| 47
| 54
| 4
| 1
| 1
| 2
| 8
|- 
| 1999-2000
| Västra Frölunda HC
| Elitserien
| 46
| 17
| 23
| 40
| 85
| 5
| 2
| 0
| 2
| 31
|- 
| 2000-2001
| Västra Frölunda HC
| Elitserien
| 33
| 7
| 11
| 18
| 44
| 5
| 2
| 3
| 5
| 12
|- 
| 2001-2002
| Västra Frölunda HC
| Elitserien
| 49
| 15
| 23
| 38
| 61
| 10
| 4
| 1
| 5
| 8
|- 
| 2002-2003
| Västra Frölunda HC
| Elitserien
| 49
| 12
| 12
| 24
| 96
| 16
| 4
| 5
| 9
| 8

| 154
| 24
| 38
| 62
| 122
| -
| -
| -
| -
| -

Naissance en février 1968
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Kölner Haie
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Göteborg